Pour commémorer la jonction à Nod-sur-Seine des deux armées françaises participant à la lutte contre les Nazis (Allemands), une petite stèle a été installée sur le bord de la route Nationale 71, dans la commune, le monument de la Jonction.

Une nouvelle stèle, plus grande, fut installée lors d'un anniversaire de la Jonction.

Deux véhicules symboles de la Libération furent ajoutés sur le site : un half-track et une Jeep.

Des panneaux furent aussi installés à chaque entrée du village sur la RN 71, améliorant la visibilité de l'événement.

La « jonction des deux Divisions Française Libres » fait référence à la jonction de la  française libre et de la  blindée issue de l'éphémère  française libre.

Notes et références

Lien externe 
 Monument de la Jonction

Mémoire de la Seconde Guerre mondiale